Model de color RGB, sistema de síntesi additiva basat en vermell, verd i blau
 Senyal RGB, tipus de vídeo per components que separa en senyals independents el vermell, verd i blau
 RGB (vídeo),